Пенчера — река в России, протекает в Белохолуницком районе Кировской области. Устье реки находится в 22 км по левому берегу реки Сома. Длина реки составляет 11 км.

Исток реки в лесном массиве в 21 км к юго-западу от города Белая Холуница. Река течёт на север по ненаселённому лесу. Впадает в Сому у нежилой деревни Лимоны.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Вятка от истока до города Киров, без реки Чепца, речной подбассейн реки — Вятка. Речной бассейн реки — Кама.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 10010300212111100032218
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 111103221
 Код бассейна — 10.01.03.002
 Номер тома по ГИ — 11
 Выпуск по ГИ — 1

Примечания 

Реки Белохолуницкого района
Бассейн Белой Холуницы